Карабулатов Расуль Рафикович      (род.  18 марта 1968 года) — артист-кураист,  директор Башкирской государственной филармонии им. Хусаина Ахметова. Народный артист Республики Башкортостан (2003).

Биография 
Карабулатов Расуль Рафикович родился 18 марта  1968 года  в  дер. Средний Муйнак Зианчуринского района БАССР.

В 1987 году окончил Уфимское училище искусств по классу курая, затем - театральный факультет Уфимского государственного института искусств (Уфимская государственная академия искусств им. З. Исмагилова). В перерывах между учёбой два года отслужил в армии.

В 1991 году  занял I место на республиканском конкурсе кураистов имени Юмабая Исянбаева, посвященного 100-летию выдающегося кураиста.

Расуль Карабулатов был одним из создателей группы «Каравансарай», в которой работает и поныне.

С 1994 по 1996 годы  Р. Карабулатов работал в Национальном Молодёжном театре РБ.

В 1998–1999 годах  снялся в главных ролях в музыкальных телефильмах ГТРК «Башкортостан» «Знакомые незнакомцы» и «Знакомые незнакомцы-2». Играл главные роли в художественных фильмах киностудии «Башкортостан»: Курамши Янбердина («Седьмое лето Сюмбель», 2002 г.), Марагима («Долгое-долгое детство», 2003 г.).

В 2006 году Расуль Карабулатов назначен директором «Дома Дружбы» в Уфе, с 2007 года он – генеральный директор ГУП РБ «Конгресс-холл».

С  декабря  2010 года  Карабулатов Расуль Рафикович -  директор Башкирской государственной филармонии им. Хусаина Ахметова.

Семья: дочь Гульнур учится в БГУ,  сын Ильяс - занимается народными танцами.

Роли в спектаклях 
В Национальном Молодёжном театре РБ создал образы Талгата («Песнь о любви» А. Атнабаева), Салавата Юлаева («Салават» М. Карима).

Награды и звания 
 Народный артист Республики Башкортостан (2003)
 Заслуженный артист Республики Башкортостан (1997)
 Государственная республиканская молодёжная премия им. Ш. Бабича (1996)
 Лауреат Республиканского конкурса им. Ю. Исянбаева

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20131214094443/http://www.bashgf.ru/personalii/429/

https://web.archive.org/web/20131215194335/http://kulturarb.ru/interview/?ELEMENT_ID=15197

http://gazeta.aif.ru/_/online/ufa/694/2_4

Выпускники Уфимского государственного института искусств
Выпускники Уфимского училища искусств
Персоналии:Башкирская государственная филармония